Luchthaven Düsseldorf International, een luchthaven in Duitsland
Democratische Unie Suriname, een Surinaamse politieke partij
DUS: Tijdschrift over werk en inkomen, een voormalig vakbondstijdschrift; zie FNV Bondgenoten

Dusteken, wiskundig teken
Het signaalwoord dus